Штомпка () — польская фамилия. Известные носители:

 Штомпка, Пётр (род. 1944) — польский учёный.
 Штомпка, Хенрик (1901-1964) — польский пианист, интерпретатор Шопена.